Osoby o tym nazwisku:
 Alan Shepard –  amerykański oficer i astronauta
 Dax Shepard – amerykański aktor
 E.H. Shepard – angielski malarz
 Jewel Shepard – amerykańska aktorka, reżyser i scenarzystka filmowa
 Jonathan Shepard – brytyjski historyk, bizantynolog
 Mary Shepard – angielska ilustratorka książek
 Matthew Shepard – amerykański student
 Richard Shepard-Baron – brytyjski kierowca wyścigowy
 Sam Shepard – amerykański dramaturg, scenarzysta i aktor teatralny i filmowy
 Vonda Shepard – amerykański piosenkarka popowa

Inne:
 Komandor Shepard – główny bohater gier komputerowych z serii Mass Effect
 USNS Alan Shepard (T-AKE-3) – amerykański okręt zaopatrzeniowy typu Lewis and Clark